

Персоналії 

 Аргей — персонажі давньогрецької міфології
 Аргей I — македонський цар
 Аргей II — македонський цар

Інше 
 Аргей — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Аргей — гора на місяці